Тюрки́ (ترکی) — тюркский литературный язык, на котором писали с XI по начало XX века, использовавшийся тюркскими мусульманскими народами за пределами Османской империи, где использовался сильно иранизированный османский язык.

История возникновения и развития 
Возник на карлукской (карлукско-хорезмийской) основе, явившейся результатом взаимодействия караханидско-уйгурского языка с местными (постепенной замены языка -d- на язык -j-).

Несмотря на наличие нескольких региональных вариантов, существовала их общность, обусловленная:
 близостью тюркских языков друг другу и активными культурно-языковыми контактами между разными тюркскими ареалами, исповедавшими ислам;
 использованием букв языка фарси — персидской письменности, восходящей к арабскому письму, в котором гласные не находили полного отражения в графике и поэтому одно и то же слово в различных регионах имело вариативное чтение, в соответствии с местной традицией произношения;
 обилием арабо-персидских лексических заимствований.

Региональные варианты тюрки 
Региональные варианты тюрки и тюркские языковые ареалы, находившиеся под его влиянием:
 золотоордынский тюрки (варианты названий: хорезмско-тюркский язык, огузо-кыпчакский тюрки, кыпчако-огузский тюрки) (XII—XVI вв.)
 золотоордынский кыпчакский (арало-каспийский) — кыпчакско-ногайский (каракалпакский, казахский,  киргизско-кыпчакский (киргизский);
 северокавказский — кыпчакский (кумыкский, карачаево-балкарский), кыпчакско-огузский (северный сельджукский) — северный азербайджанский; кыпчакско-ногайский (ногайский); (XVIII — начало XX века, первые поэтические памятники относятся к XV веку)
 поволжский (старотатарский язык) — кыпчакско-булгарский (татарский, башкирский); (XVII — начало XX века)
 крымский — крымскотатарские ареалы кыпчакский, кыпчакско-ногайский, огузо-сельджукский, в зависимости от диалекта.
 восточноогузский — восточноогузский (туркменский, хорезмский, хорасанско-тюркский);
 среднеазиатский (чагатайский язык, карлукско-хорезмийский) — карлукско-хорезмийский (узбекский, уйгурский);

См. также 
 Османский язык

Примечания

Литература 
 Казембек А. К. «Общая грамматика турецко-татарского языка…, обогащенное многими новыми филологическими исследованиями автора», 2 издание, испр. и доп., 1846.
 Баскакова Н. А. О периодизации истории литературного языка тюрки: Лингвогеография, диалектология и история языка. Кишинев, 1973;
 Тенишев Э. Р. Языки древне-среднетюркских памятников в функциональном аспекте // Вопросы языкознания, 1979, № 2;
 Наджип Э. Н. Исследования по истории тюркских языков XI—XIV вв. М., 1989.
 [slovar.cc/rus/bse/527542.html Современный толковый словарь. 2003]
 Егоров Н. И. Тюрки язык // Чувашская энциклопедия.
 Лингвистический энциклопедический словарь. 2009
 Энциклопедия Башкирии. Ст. Тюрки.

Мёртвые языки
Тюркские языки
Средневековые языки